Il doppio del torneo di tennis Copa 350 Anos Correios 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Paula Cristina Gonçalves e Laura Pigossi che hanno battuto in finale Montserrat González e Carolina Zeballos 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Paula Cristina Gonçalves /  Laura Pigossi (Campionesse)
 Gabriela Cé /  Eduarda Piai (semifinali)

 Montserrat González /  Carolina Zeballos (finale)
 Sofia Blanco /  Catalina Pella (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa 350 Anos Correios 2013